Безіменна — балка (річка) в Україні у Генічеському й Якимівському районах Херсонської й Запорізької областей. Права притока Утлюцького лиману (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 13,23 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,93 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,21. Формується декількома балками та загатами.

Розташування 
Бере початок у селі Новогригорівка. Тече переважно на південний схід і на південно-східній стороні від села Нове впадає в Утлюцький лиман.

Цікаві факти 
 У XIX столітті над балкою існувало багато вітряних млинів, декілька колоній та скотних дворів.
 На західній стороні від витоку балки на відстані приблизно 4,98 км пролягає  (автомобільний шлях міжнародного значення на території України. Проходить територією Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та АРК. Збігається з частиною європейського маршруту  (Кіркенес — Санкт-Петербург — Москва — Харків — Ялта)).

Примітки 

Малі річки України
Річки Херсонської області
Річки Генічеського району
Річки Запорізької області
Річки Якимівського району
Статті про річки Херсонської області без зображення в картці
Статті про річки Запорізької області без зображення в картці